Drabek ou Drábek est un patronyme porté notamment par :
 
  (1939-), poète, écrivain et éditeur tchèque,
  (1970-), dramaturge tchèque,
  (1965-), arbitre autrichien,
 Doug Drabek (1962-), joueur de baseball américain,
 Jaromír Drábek (1965-), homme politique tchèque,
  (1901-1996), avocat, publiciste, rédacteur et résistant tchèque,
 Kyle Drabek (1987-), joueur de baseball américain.

Patronyme tchèque